Materializzazione – fenomeno paranormale consistente nella creazione o l'apparizione di materia da fonti sconosciute
 Materializzazione – in informatica, memorizzazione di dati parziali che altrimenti dovrebbero essere calcolati più volte; in particolare, nelle basi di dati, creazione di una vista materializzata